Оса́дка:
 Осадка — в военном и гражданском кораблестроении, глубина погружения корабля или судна в воду.
 Осадка — в строительном, горном и так далее деле, глубина погружения грунта (породы).

См. также 
 Осадка оснований
 Осадки
 Осада